Президент Фиджи — глава Республики Фиджи (Президент Республики Фиджи до 25 июля 1990 года, Президент Суверенной Демократической Республики Фиджи до 27 июля 1998 года, Президент Республики Островов Фиджи до 7 сентября 2013 года). Также фактически полномочиями президента обладали главы временных военных правительств (после военных переворотов).

Фиджи было провозглашено республикой в  года с последующим отречением британской королевы Елизаветы II от престола в доминионе Фиджи, в итоге двух военных переворотов 1987 года под руководством подполковникаСитивени Рабука.  года последний генерал-губернатор Фиджи Рату Сэр Пенаиа Нганилау стал первым президентом Республики Фиджи.

По Конституциям 1990 и  годов президент избирался Большим Советом вождей на пятилетний срок. По новой , принятой в 2013 году, он избирается на заседании парламента.

Роль президента в политической жизни страны в основном церемониальна, однако он обладает определённой властью, применимой в случае национального кризиса.

Список президентов Фиджи

Диаграмма пребывания в должности

См. также 
 Президент Фиджи
 Список премьер-министров Фиджи
 Генерал-губернатор Фиджи

Ссылки 
 Список руководителей Фиджи

Примечания 

Фиджи
Фиджи